Kazal steht für:

Geografie:

 Kazal, Ebene in Niger, siehe Kadzell
 Kazal (Berg), Berg in Rumänien

Personen:

 Ishaque Kazal (* 1948), bangladeschisch-britischer Journalist und Politiker
 László Kazal (1911–1983), ungarischer Schauspieler
 Márton Kazal (* 1994), ungarischer Läufer

Siehe auch:
 Kasal
 Cazal